Такмичење у трци на 400 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12., 13. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранио је Павел Маслак из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 такмичара из 24 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских тркача на 400 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 400 метара на отвореном са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала прва 4 такмичара из 5 група (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв).

Полуфинале 
У финале су се квалификовала прва 2 такмичара из 3 групе (КВ) и 2 према оствареном резултату (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати трке на 400 метара сајт ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном